33-я се́ссия Комите́та Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО проходила в городе Севилье, Испания с 22 по 30 июня 2009 года под председательством , министра образования и науки Испании. На рассмотрение было представлено 30 объектов наследия — 4 природных, 23 культурных и 3 смешанных.

В результате работы сессии список пополнился 13 новыми объектами, из них 2 — природных и 11 — культурных. Были расширены: Риф Туббатаха, Исторические памятники Левочи и Соляные заводы в Салэн-ле-Бэн. Исключён из списка — Дрезденская долина Эльбы.Кроме того, были внесены изменения в список объектов всемирного наследия под угрозой уничтожения. Данный список пополнился четырьмя объектами, один объект был из него исключён.

По состоянию на 28 июня 2009 года в списке находилось 890 объектов всемирного наследия.

Объекты, внесённые в Список всемирного наследия

Ссылки 
 Официальный сайт 33-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
 Результаты на сайте всемирного наследия ЮНЕСКО